Falling Down:

Музыка 
 «Falling Down» — песня британской группы Muse с их дебютного альбома Showbiz.
 «Falling Down» — сингл британской группы Oasis из альбома Dig Out Your Soul.
 «Falling Down» — песня Аврил Лавин.
 «Falling Down» — песня американской группы Selena Gomez & the Scene из их дебютного альбома Kiss & Tell.
 «Falling Down» — песня Duran Duran.
 «Falling Down» — песня канадской группы The Birthday Massacre.
 «Falling Down» — совместная песня Lil Peep и XXXTentacion.

Фильмы 
 «С меня хватит!» () — американский фильм режиссёра Джоэла Шумахера, вышедший в 1993 году.